Riehl peut faire référence à:

Astronomie
 (16189) Riehl est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronymie

 Aloys Riehl (1844-1924), philosophe autrichien appartenant au courant de pensée néo-kantien.
 Dominique Riehl (1910-1995), psychologue française.
 Emily Riehl, une mathématicienne américaine.
 François-Xavier Riehl (1835-1886) , vicaire apostolique de Sénégambie (actuel Sénégal)
 Nikolaus Riehl (1901-1990), chimiste et physicien allemand 
 Walter Riehl (1881-1955), avocat et homme politique autrichien
 Wilhelm Heinrich Riehl (1823-1897), journaliste, romancier et historien de la culture allemande et sociologue allemand

Toponymie   
 Riehl, un quartier de Cologne.